Rok Tičar, slovenski hokejist, * 3. maj 1989, Jesenice.

Tičar je člansko kariero začel v slovenski ligi pri klubu HK HIT Casino Kranjska Gora, med sezonama 2007/08 in 2008/09 je igral za klub Timrå IK v švedski ligi. V sezonah 2009/10 in 2010/11 je igral za Acroni Jesenice, s katerimi je v obeh sezonah osvojil naslov slovenskega državnega prvaka, od sezone 2011/12 pa igra v nemški ligi za Krefeld Pinguine ter od sezone 2012/13 za Kölner Haie, s katerim je v sezoni 2013/14 osvojil naslov državnega prvaka. Pred sezono 2014/15 je prestopil v slovaški klub Slovan Bratislava, ki igra v ligi KHL.

Za slovensko reprezentanco je nastopil na šestih svetovnih prvenstvih, od tega treh v elitni diviziji. Sodeloval je pri prvem nastopu slovenske reprezentance na olimpijskem hokejskem turnirju 2014 v Sočiju. Sam je odigral vseh pet tekem ter dosegel po en gol in podajo.

Njegov oče Klemen Tičar je bil hokejski vratar.

Pregled kariere 

|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska ml. liga
| 05/06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 27
| 4
| 1
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 06
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska ml. liga
| 06/07
|
| 18
| 22
| 14
| 36
|
| 24
|
| 5
| 6
| 3
| 9
|
| 6
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Mednarodna liga B
| 06/07
|
| 7
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 22
| 8
| 6
| 14
|
| 39
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 07
|
| 5
| 2
| 4
| 6
| -3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Timrå IK
| Švedska liga
| 07/08
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska ml. liga
| 07/08
|
| 39
| 11
| 11
| 22
| -10
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 08
|
| 5
| 1
| 4
| 5
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Timrå IK
| Švedska ml. liga
| 08/09
|
| 39
| 12
| 22
| 34
| -7
| 47
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska liga
| 08/09
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 09
|
| 5
| 2
| 5
| 7
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 09
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 45
| 13
| 15
| 28
|
| 35
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 3
| 1
| 4
|
| 2
|
| 6
| 4
| 5
| 9
|
| 2
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 10
|
| 5
| 7
| 3
| 10
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 54
| 24
| 44
| 68
|
| 16
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 4
| 7
| 3
| 10
|
| 0
|
| 4
| 1
| 3
| 4
|
| 12
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 11
|
| 5
| 3
| 0
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krefeld Pinguine
| Nemška liga
| 11/12
|
| 47
| 7
| 13
| 20
|
| 51
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1A
| 12
|
| 5
| 3
| 3
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 12/13
|
| 51
| 9
| 15
| 24
| +13
| 16
|
| 12
| 2
| 4
| 6
| +5
| 2
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 13
|
| 3
| 1
| 3
| 4
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 13
|
| 7
| 3
| 3
| 6
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 13/14
|
| 49
| 9
| 23
| 32
| +18
| 18
|
| 11
| 0
| 2
| 2
| -5
| 4
|-
| Slovenija
| Olimpijske igre
| 14
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| -4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| KHL
| 14/15
|
| 59
| 11
| 19
| 30
| +1
| 30
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 15
|
| 7
| 0
| 2
| 2
| -6
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 532
| bgcolor="#7FFF00" | 166
| bgcolor="#7FFF00" | 218
| bgcolor="#7FFF00" | 384
| bgcolor="#7FFF00" | +11
| bgcolor="#7FFF00" | 336
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 42
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 26
|}

Zunanje povezave 

 

Slovenski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Slovenijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2014
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2018
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Kranjska gora
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti Timrå IK
Hokejisti Krefeld Pinguine
Hokejisti Kölner Haie
Hokejisti HC Slovan Bratislava
Jeseniški športniki